Madame Butterfly kan henvise til:

 Madame Butterfly (egentlig Madama Butterfly), en opera af Puccini fra 1904
 Madame Butterfly (novelle), en novelle af John Luther Long, hvorpå Puccinis opera er baseret
 Madame Butterfly (skuespil), et skuespil fra 1900 af David Belasco baseret på novellen
 Madame Butterfly (film fra 1915), en amerikansk stumfilm instrueret af Sidney Olcott baseret på novellen og operaen
 Madame Butterfly (film fra 1919) (også kendt som Harakiri, en tysk stumfilm instrueret af Fritz Lang baseret på novellen og operaen
 Madame Butterfly (film fra 1932), en amerikansk film instrueret af Marion Gering baseret på novellen og operaen
 Madame Butterfly (film fra 1939), en italiensk-tysk film instrueret af Carmine Gallone baseret på novellen og operaen
 Madame Butterfly (film fra 1954), en italiensk-japansk musicalfilm baseret på novellen og operaen
 Madame Butterfly (film fra 1967), en australsk tv-film
 Madame Butterfly (film fra 1995), en film instrueret af Frédéric Mitterrand